Темирастау — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Темирастау — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Темирастау — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.